Drigungpa bezeichnet:

 die Drigung-Kagyü-Schule des tibetischen Buddhismus
 deren Gründer Drigungpa (tib.  'bri gung pa; chin. Zhigongba 止贡巴), siehe Jigten Gönpo (tib.  'jig rten mgon po)